Lo-fi kan syfta på:

 Lo-fi (ljudterm) – ett ljud inom ljudtekniken som innehåller artefakter
 Lo-fi (musikgenre) – en musikgenre som använder lo-fi-inspelningar
 Lo-fi modell – ett ovärderligt verktyg för design som är oberoende av specifika datorsystem